Charles Howard, 10. książę Norfolk
 Charles Howard, 11. książę Norfolk
 Charles Howard, 1. hrabia Nottingham
 Charles Howard, 2. hrabia Nottingham
 Charles Howard, 3. hrabia Nottingham
 Charles Howard, 1. hrabia Carlisle
 Charles Howard, 3. hrabia Carlisle
 Charles Howard, 9. hrabia Suffolk
 Charles Howard, 20. hrabia Suffolk
 Charles S. Howard – amerykański przedsiębiorca